Acis (god), een Griekse riviergod
 Acis (geslacht), een plantengeslacht
 Acis (koraal), een geslacht van zachte koralen uit de familie Plexauridae